Into the Labyrinth ("dentro il labirinto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
Nel labirinto (Into the Labyrinth) – romanzo di Margaret Weis e Tracy Hickman del 1993

Musica 
Into the Labyrinth – album dei Dead Can Dance del 1993
 Into the Labyrinth – traccia della colonna sonora di Labyrinth - Dove tutto è possibile
Into the Labyrinth – album dei Saxon del 2009

Televisione
Into the Labyrinth – serie televisiva britannica trasmessa dal 1981 al 1982